Pater noster kan syfta på:

 Pater Noster (bön) – kristendomens viktigaste bön
 Pater noster – ett annat uttryck för radband
 Pater Noster (fyr) – en fyr i Bohuslän
 Pater Noster-skärgårdens naturreservat –  ett naturreservat i Klädesholmens socken i Tjörns kommun i Bohuslän
 Pater Nosterkyrkan – en kyrka i Göteborg
 Paternosterverk – en typ av uppfordringsanordning
 Paternosterhiss – en typ av hiss
 Paternoster, Sydafrika – en ort på Sydafrikas västkust
 Pater Noster Islands – öar i Kanada